Дэвид Кинг (; род. 8 мая 1984 года в Камбрии) — британский фигурист, выступающий в парном катании. В паре со Стейси Кемп он — семикратный чемпион  Великобритании (2006 — 2012 год).

По состоянию на сентябрь 2012 года пара занимает 19-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

С лета 2007 года до окончания сезона 2010-2011 Кемп и Кинг  тренировались у многократных чемпионов Польши Дороты и Мариуша Сюдека. Летом 2011 года пара переехала в США для тренировок у Джереми Барретта.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года

Результаты до 2010 года 

(с Кемп)

 J = юниорский уровень

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014 — парное катание

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Камбрии
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Великобритании по фигурному катанию